А1 Етнікі 1997—1998 — 58-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Офіційна сторінка на esake 

1998
‎Греція
Греція
1997 у грецькому спорті
1998 у грецькому спорті